Gspandl ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Löschnig-Gspandl (* 1966), österreichische Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin, siehe Marianne Johanna Lehmkuhl